Noatak – città dell'Alaska
Noatak – fiume dell'Alaska